TL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Vzhodni Timor.
 ISO 639 oznaka za tagalonščino

Glej tudi 

Kratice